Příjmení Tauer má více nositelů:

 Felix Tauer (1893–1981), český orientalista
 Jaroslav Tauer (1925–2006), český fotbalový útočník a trenér
 Norbert Tauer (1898–1983), český diplomat, spisovatel a publicista